České a slovenské příjmení Duchoň nese více různých osobností:

 Bohuslav Duchoň (* 1961) – slovenský prvoligový fotbalista
 Ferdinand Duchoň (* 1938) – český cyklista
 František Duchoň (* 1946) – právník, soudce Ústavního soudu
 Josef Duchoň (* 1929) – akademický malíř, ilustrátor, grafik a typograf
 Karol Duchoň (1950–1985) – slovenský zpěvák
 Lucia Duchoňová – slovenská zpěvačka a operní pěvkyně
 Petr Duchoň (* 1956) – český politik
 Stanislav Duchoň (1927–2020) – český hobojista
 Viliam Duchoň (* 1966) – bývalý slovenský fotbalista

Externí odkazy